Парламентские выборы в Сан-Марино проходили 29 мая 1983 года. Христианско-демократическая партия вновь стала крупнейшей партией парламента, сохранив 26 мест. Коммунистическая, социалистическая и объединённая социалистическая партии, набрав в сумме 32 места, вновь сформировали левое парламентское большинство. Однако, в 1986 году левая коалиция сменилась на коалицию христианских демократов и коммунистов.

Результаты

См. также 
 Генеральный совет Сан-Марино

Примечания 

Сан-Марино
Выборы в Сан-Марино
1983 год в Сан-Марино
Май 1983 года
События 29 мая